Gelasi I, papa
 Gelasi II, papa
 Gelasi I de Cesarea, bisbe de Cesarea de Palestina
 Gelasi II de Cesarea, bisbe de Cesarea de Palestina
 Gelasi de Cízic, escriptor i prevere de Cízic